ФК „Шабла“ е български футболен отбор от град Шабла. Състезава се в Североизточната „В“ група. През втората половина на 20 век е носил името „Нефтеник“. Основните цветове на отбора са оранж и бяло.

В началото на 2011 отбора се разпадна след като на сесията на Общинския съвет не бе намерен вариант за издръжката на клуба и напусна Североизточната В група. В града бе учреден нов футболен клуб „Нефтеник 2010“.

Външни препратки 
 Уебсайт за ФК Шабла
 Актуалната информация за ФК Шабла в shabla.be

Шабла, ФК
Шабла